Imię i nazwisko Czesław Mroczek nosili lub noszą m.in.:

 Czesław Mroczek (1920–2012) – aktor
 Czesław Mroczek (ur. 1964) – polityk